Bolesław Płotnicki (ur. 17 czerwca 1913 w Kijowie, zm. 7 września 1988 w Warszawie) – polski aktor. Uczestnik kampanii wrześniowej.
 Zbigniew Nozdryn-Płotnicki – profesor weterynarii, anatomopatolog